Fitze steht für:

 Fitze (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Fitze (Einheit), Garn- und Wollmaß

Fitze ist der Familienname folgender Personen:

 Eva-Maria Fitze (* 1982), deutsche Eiskunstläuferin
 Hans Fitze (1903–1998), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Manfred Fitze (* 1935), deutscher Ruderer
 Marc Fitze (* 1974), Schweizer Organist und Harmoniumspieler